Gruehn ist der Familienname von:

 Dietwald Gruehn (* 1964), deutscher Landschaftsökologe und Landschaftsplaner
 Reginald Gruehn (1929–2002), deutscher Chemiker
 Werner Gruehn (1887–1961), deutscher evangelischer Theologe und Religionspsychologe

Siehe auch:
 Grühn
 Grün (Begriffsklärung)